« Quoi de neuf docteur ? » est un nom porté par différents programmes télévisés :
 Quoi de neuf docteur ?, une série télévisée américaine.
 Quoi de neuf docteur ?, une émission télévisée diffusée sur la chaine de télévision TPS Star (2003-2008).
 Quoi de neuf docteur ?, un orchestre de jazz fondé en 1991.